positiv (lateinisch  ‚gesetzt‘, ‚platziert‘) steht für:
 im Zahlenbereich über Null befindlich; siehe Positive und negative Zahlen
 bestätigter medizinischer Verdacht; siehe Befund (Medizin)
 Elektrische Ladung mit positivem Vorzeichen
 positiv, Bejahung im Funkverkehr; siehe Ja #Synonyme und sprachliche Varianten

Positiv steht für:
 Positiv, ungesteigerte Form des Adjektivs; siehe Komparation
 Positiv (Film), deutscher Dokumentarfilm von Rosa von Praunheim (1990)
 Positiv (kirchliche Richtung), Richtung im deutschen Protestantismus der Kaiserzeit

Analogfotografie:
 Positiv, ein Papierabzug oder ein Duplikat; siehe Positiv-Verfahren
 Positiv, das positive Filmmaterial, also den Umkehrfilm; siehe Dia (Fotografie)

Musik:
 Positiv (Musikinstrument), eine kleine Standorgel
 Positiv, ein Werk einer Orgel; siehe Werk (Orgel)
 Positiv (Album), Album der Rockband Rockhaus (2009)

Siehe auch:
 Positivismus
 Negativ